Das Kroger St. Jude International 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Februar 2002 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Buenos Aires die Copa AT&T gespielt. Ersteres gehörte genau wie das Kroger St. Jude International zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Australier Mark Philippoussis, der dieses Jahr in der ersten Runde ausschied. Stattdessen siegte der an zwei gesetzte US-Amerikaner Andy Roddick, der sich im Finale in drei Sätzen gegen James Blake (Nr. 8 der Setzliste), der sein erstes Finale erreicht hatte, durchsetzte. Für Roddick war es der 4. Titel der Karriere sowie der erste in dieser Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, schafften als an drei gesetzte Paarung erneut den Sprung ins Finale. Dort unterlagen sie dieses Mal aber gegen die an vier gesetzte Paarung aus Brian MacPhie und Nenad Zimonjić. Sie sicherten sich ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für MacPhie war es insgesamt der 5., für Zimonjić ebenfalls der 5. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)